Oued Laou steht für:
 
 Oued Laou (Fluss), Fluss in Marokko
 Oued Laou (Stadt), Ort in Marokko